Андрушке́вич — фамилия. Андрушкевичи — дворянский род.

Известные носители:
 Андрушкевич, Владимир Ильич (1923—2010) — заслуженный художник РСФСР.
 Андрушкевич, Владислав Александрович (1923—1991), контр-адмирал, военный, военно-морской и военно-воздушный атташе при посольстве СССР в Финляндии (1971—1976)
 Андрушкевич, Игорь Николаевич (1927—2021) — русский общественный деятель, публицист, журналист и политолог.
 Андрушкевич, Тамара Витальевна (1937—2021) — советский и российский химик, доктор химических наук, лауреат премии имени А. А. Баландина.
 Андрушкевич,  Александр Андреевич(1999) - украинский общественный деятель, ответственный рабочий , общительный человек.